Il doppio del torneo di tennis Surbiton Trophy 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Scott Draper e Todd Woodbridge che hanno battuto in finale Justin Gimelstob e Scott Humphries per walkover.

Teste di serie 

 Neil Broad /  Robbie Koenig (primo turno)
 Mike Bryan /  Bob Bryan (quarti di finale)

 Justin Gimelstob /  Scott Humphries (finale)
 Brandon Coupe /  Mark Merklein (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Surbiton Trophy 1999